Алекса́ндр Ма́сленников:
 Масленников, Александр Александрович (1890—1919) — российский революционер-большевик.
 Масленников, Александр Александрович (артист) (род. 1953) — театральный актёр, Заслуженный артист Российской Федерации (1998).
 Масленников, Александр Михайлович (1858—1950) — член Государственной думы III и IV созывов от Саратовской губернии.
 Масленников, Александр Семёнович (1926—1990) — советский хозяйственный деятель.